Кубок УЄФА 2003—2004 — 33-й розіграш Кубка УЄФА — другого за престижністю європейського клубного турніру. У фіналі 19 травня 2004 року на стадіоні «Уллеві» в Гетеборзі трофей розіграли іспанська «Валенсія» та французький «Марсель». «Валенсія» перемогла з рахунком 2-0.

Кваліфікаційний раунд 
У кваліфікаційному раунді команди були поділені на два кошики — сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА 2002 року. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Матчі першого раунду було зіграно 13 та 14 серпня, а другого — 28 серпня 2003 року.

|}

Перший раунд 
В першому раунді команди були поділені на два кошики — сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Перші матчі було зіграно 24 вересня, а матчі-відповіді — 15 жовтня 2003 року. «Шальке», «Перуджа» та «Вільярреал» кваліфікувалися в перший раунд з кубка Інтертото.

|}

Другий раунд 
Як і в попередньому раунді клуби були поділені на два кошики — сіяних та несіяних відповідно до рейтингу УЄФА. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Перші матчі було зіграно 6 листопада, а матчі-відповіді — 26 листопада 2003 року.

|}

Фінальна фаза 
При жеребкуванні 1/16 та 1/8 фіналу клуби ділилися на два кошики — сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу. В 1/16 та 1/8 команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Починаючи з жеребкування 1/4 фіналу не було ніякого посіву, а команди з однієї футбольної асоціації могли грати одна проти одної.

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Кубка УЄФА 2003-04 на uefa.com  

2003
2003 у футболі
2004 у футболі